Sugar Bush Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Bush Township (Becker County, Minnesota)
 Sugar Bush Township (Beltrami County, Minnesota)